Висюен () — вьетнамский топоним:
 Висюен — уезд в провинции Хазянг.
 Висюен — город в уезде Висюен, провинция Хазянг.